Tapejara bezeichnet eine Gattung Flugsaurier, siehe Tapejara

Tapejara ist zudem der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Tapejara (Paraná), Bundesstaat Paraná 
 Tapejara (Rio Grande do Sul), Bundesstaat Rio Grande do Sul